Семь дней — длительность недели. Обычно используется для метафорического обозначения недели.
 Семь дней сотворения мира (шесть рабочих, один день покоя) — в иудаизме и христианистве.
 «Семь дней» — телепередача.
 «Семь дней» — телесериал.
 «Семь дней» — издательский дом.
 «7 Дней» — журнал.